Верхоляне-1 — деревня в Гдовском районе Псковской области России.
Верхоляне-2 — деревня в Гдовском районе Псковской области России.